Мазурик как нарицательное имя — плут, мошенник, вор.

Фамилия
 Мазурик, Максим Анатольевич (род. 1983) — украинский прыгун с шестом.
 Мазурик, Кирилл Семёнович (1888 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мазурик, Наталья Петровна (род. 1983) — украинская прыгунья с шестом.
 Мазурик, Ольга Кирилловна (1922 — ?) — Герой Социалистического Труда.